Charles Gosselin peut faire référence à :
 Charles Gosselin (1792-1859), éditeur de Honoré de Balzac, Victor Hugo, Walter Scott, Lamartine, Vigny et autres auteurs romantiques
 Charles Gosselin (1833-1892), fils du précédent, peintre paysagiste, conservateur du château de Versailles.
 Charles Gosselin (1852-1929), militaire, administrateur colonial et historien français.
 Charles Gosselin (né en 1942), footballeur français, notamment au FC Rouen et à l'AS Cherbourg